Zwarte Molen (heuvel), een heuvel bij Dranouter
Zwarte Molen (Kasterlee), een windmolenrestant bij Kasterlee
Zwarte Molen (Lille)